Фрик может означать:

 Фрики — субкультура.
 Фрик — коммуна в Швейцарии, Аргау.
 Галерея Фрик — галерея в Нью-Йорке.

Персоналии 
 Фрик — армянский поэт XIII—XIV вв.
 Фрик, Александр (1910—1991) — лихтенштейнский политик.
 Фрик, Аурелия (род. 1975) — лихтенштейнский государственный и политический деятель.
 Фрик, Бруно (род. 1953) — швейцарский политик.
 Фрик, Вильгельм (1877—1946) — политик-нацист.
 Вильгельм Фрик (писатель) (1874—1956) — немецкий писатель.
 Генри Клей Фрик (1849—1919) — американский промышленник.
 Фрик, Готлиб (1906—1994) — немецкий оперный певец.
 Фрик, Дениз (род. 1980) — южноафриканская шахматистка, международный мастер среди женщин (2004).
 Фрик, Филипп Йозеф (1740—1798) — композитор.
 Фрик, Курт (1884—1963) — немецкий архитектор.
 Фрик, Марио (род. 1974) — лихтенштейнский футболист.
 Фрик, Марио (род. 1965) — премьер-министр Лихтенштейна.
 Фрик, Ноа (род. 2001) — лихтенштейнский футболист. Сын Марио Фрика.
 Фрик, Пер (род. 1992) — шведский футболист.
 Фрик, Стивен Натаниэль (род. 1964) — американский астронавт.
 Фрик, Томас (род. 1962) — режиссёр.
 Фрик, Фредерик (1876—1950) — британский игрок в поло, серебряный призёр Олимпийских игр 1900 и 1908.
 Фрик, Ханс (род. 1930) — писатель.
 Фрик, Эдмунд Леопольдович — инженер Российской империи; один из авторов «ЭСБЕ».
 Фрик, Эрнст (1881—1956) — швейцарский художник.
 Фрик, Яник (род. 1998) — лихтенштейнский футболист. Сын Марио Фрика.

См. также

Примечания